El índice de globalización es un indicador que mide la conectividad, integración e interdependencia global de los países en las esferas culturales, ecológicas, económicas, políticas, sociales y tecnológicas. Este artículo incluye una lista de los países del mundo clasificados por su nivel de globalización.

Las dos primeras listas incluyen información para los años 2007 y 2010 de 122 países. Los datos han sido recopilados y procesados por el Instituto de investigación económica Konjunkturforschungsstelle KOF de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, cuyo índice de globalización mide tres dimensiones: económica, política y social. Además, calcula un índice general de globalización y subíndices referentes a flujos económicos, restricciones económicas, datos sobre flujos de información, datos sobre contactos personales y datos sobre proximidad cultural.

La última lista muestra el índice para el año 2006, limitado a 62 países, con la información disponible del índice de globalización de la empresa de consultoría A.T. Kearney y de la revista Foreign Policy.

Bibliografía 
 Raab, M.; Ruland, M.; Schonberger, B.; Blossfeld, H.-P.; Hofacker, D.; Buchholz, S.; et al. (2008). "GlobalIndex: A Sociological Approach to Globalization Measurement". International Sociology, 23 (4): 596-631.

Referencias

Enlaces externos 

 GlobalIndex, un indicador multidimensional de la Universidad de Bamberg y la red de investigación TransEurope
 atkearney.com, índice de globalización 
 Centro para el Estudio de la Globalización y la Regionalización

Globalización
Indice de globalización
Indice de globalización